Flammarion (uitgeverij), Franse uitgeverij
 Ernest Flammarion (1846-1936), grondlegger van bovengenoemde uitgeverij, broer van de astronoom Camille Flammarion

 Gabrielle Flammarion-Renaudot (1877–1962), astronoom; echtgenote van ondergenoemde
 Camille Flammarion (1842–1925), Frans astronoom, geofysicus en schrijver; echtgenoot van bovengenoemde
 Camille Flammarion-observatorium, astronomisch observatorium in Juvisy-sur-Orge, Frankrijk; historisch monument, genoemd naar bovengenoemde persoon
 Flammarion's houtgravure, beroemde houtsnede van onbekende auteur, voor het eerst gepubliceerd in 1888 in een boek van Camille Flammarion
 Lac Flammarion, vulkaankratermeer op het Franse eiland Guadeloupe
 Flammarion (inslagkrater), inslagkrater op de Maan, vernoemd naar bovengenoemde persoon
 Flammarion (marskrater), inslagkrater op Mars, vernoemd naar bovengenoemde persoon
 (1021) Flammario, planetoïde vernoemd naar bovengenoemde persoon